

Biografia 
Nata a Tires, in Alto Adige, nel 1940, a 23 anni ha partecipato ai Giochi olimpici di , nel singolo, uscendo alla 4ª e ultima discesa.

Ha preso parte a 4 edizioni dei Mondiali: Garmisch-Partenkirchen 1960, Krynica-Zdrój 1962, Imst 1963 e Davos 1965, sempre nel singolo, arrivando rispettivamente 12ª, 18ª e 2 volte 6ª.

Note

Collegamenti esterni